

Sigle 
Sistema di visione sintetica
Società Volontaria di Soccorso di Livorno – associazione aderente all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

Codici 
 SVS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stevens Village (Alaska) (Stati Uniti)
 svs – codice ISO 639-3 della lingua savosavo